El Distrito de Renania-Bergisch (en alemán: Rheinisch-Bergischer Kreis) es un Kreis (distrito) ubicado al sur del estado federal de Renania del Norte-Westfalia (Alemania). el distrito limita al oeste con las ciudades independientes (kreisfreien Städte) de Colonia y Leverkusen, al norte con las ciudades independientes de Solingen y Remscheid, al este con el distrito de Alto Bergisch y al sur limita con el distrito Rin-Sieg. La capital del distrito es la ciudad de Bergisch Gladbach.

Ciudades y municipios 

(Habitantes a 30 de junio de 2006)

Bibliografía 
 Rheinisch-Bergischer Kreis (Hrsg.): Amtliche Stadtkarten im Maßstab 1:15000 mit Straßenverzeichnis für Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath, Rösrath und Wermelskirchen. Amtliches Stadtkartenwerk Rheinisch-Bergischer Kreis. Bergisch Gladbach 2006. Distribution: Vermessungs- und Katasteramt, Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach.

Enlaces externos 

 Website des Rheinisch-Bergischen Kreises

Rheinisch-Bergischer